Krzyżna Góra – jeden z wierzchołków Gór Sokolich.
 Krzyżna Góra (wzniesienie) – wzniesienie w południowo-zachodniej części Kłodzka.
 Krzyżna Góra – osiedle w Kłodzku.